BGM peut faire référence à :
 Banque générale méditerranéenne, une banque algérienne ;
  ;
 BGM, un album du groupe Yellow Magic Orchestra ;
 Background music (en français, musique de fond).
 Bibliothèque Gestion Management, un système de gestion de bibliothèque.

Voir aussi 
 BGM-109 Tomahawk, un missile